The Last of Us – komputerowa przygodowa gra akcji
 The Last of Us – serial telewizyjny
 The Last of Us – seria gier

Zobacz też 
 The Last of Us Part I
 The Last of Us Part II
 The Last of Us: Left Behind